

Anno 
 582 o 582 a.C.

Codici 
 582 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Orwell Park, nell'Essex, regione dell'Inghilterra

Matematica 
 582 – numero